Coatzacoalcos, község Mexikó Veracruz államában
 Coatzacoalcos, város Mexikó Veracruz államában, Coatzacoalcos község központja
 Coatzacoalcos, folyó Mexikóban